Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575–1650), Nederlands molenbouwer en waterbouwkundige.
Gezelschap Leeghwater, Werktuigbouwkundige studievereniging aan de Technische Universiteit Delft
Gemaal De Leeghwater te Buitenkaag in de Haarlemmermeer.